Місто:
 Звенигородка — Черкаська область, Звенигородський район, районний центр
Села:
 Звенигородка — Кіровоградська область, Олександрійська міська рада
 Звенигородка — Миколаївська область, Веселинівський район

Див. також 
 Дзвенигород
 Звенигород